Balerdi ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Usabiaga Balerdi (* 1990), spanische Radsportlerin, siehe Ana Usabiaga
 Irene Usabiaga Balerdi (* 1993), spanische Radsportlerin, siehe Irene Usabiaga
 Leonardo Balerdi (* 1999), argentinischer Fußballspieler